El término anillo puede referirse a:

Indumentaria
 un anillo de adorno para los dedos de la mano; y como casos particulares,
 un anillo de compromiso;
 un anillo de boda; 
 un anillo de eternidad;
un anillo de graduación, anillo que usan los estudiantes para conmemorar su graduación
un anillo del Pescador, anillo usado por el  papa
un anillo cardenalicio, anillo de oro que usan los cardenales
un anillo episcopal, signo de autoridad del obispo católico
un anillo de guerra, pieza para proteger el dedo pulgar durante un tiro con arco

Ciencia
 el concepto matemático de anillo, una estructura algebraica;
 el concepto geométrico de anillo circular o corona circular, figura plana delimitada por dos circunferencias concéntricas;
 el concepto geométrico de anillo o toroide, superficie de revolución formada por una curva plana cerrada que rota alrededor de un eje coplanar con el que no se interseca;
 el término anillo utilizado en química para describir ciertos compuestos orgánicos;
 un anillo de vórtice o anillo vorticial, un vórtice con forma de toro que se forma en un líquido o en un gas
 un anillo planetario formado por polvo y otras partículas pequeñas que gira alrededor de un planeta;
 un  anillo negro, un agujero negro con forma anular
 un anillo de Einstein o anillo de Chwolson, deformación de la luz de una fuente lumínica; 
 un anillo universal, instrumento de medida del tiempo

Biología
 el nombre de estructura en anillo que se da a algunas estructuras anatómicas de forma circular;
 el anillo de Kayser-Fleischer es una franja oscura de color dorado-verdoso que está situada en la periferia de la córnea;
 los anillos intracorneales círculos de metacrilato usados en oftalmología
 el anillo ocular, zona coloreada de piel desnuda, o con plumas, alrededor del ojo de algunas aves 
el anillo esclerótico, anillo de hueso que se encuentra en los ojos de algunos vertebrados
 el  anillo de hierro, material de laboratorio de metal de estructura circular y de hierro

Informática
 un anillo o ring, mecanismo de seguridad informática implementado en hardware para proteger datos y para funcionalidad a prueba de fallos;
 un anillo web o web-ring que relaciona varias páginas web;
 un anillo inteligente, dispositivo de entrada para computadoras, sustituto del ratón;

Cultura
 el Anillo Único, eje central de la novela fantástica El Señor de los Anillos del escritor británico J. R. R. Tolkien;
 Mundo Anillo (1970), novela de ciencia ficción del escritor estadounidense Larry Niven;
 El Anillo E (2005-2006), serie de televisión de ficción política y espionaje de la NBC; o a 
 El Anillo (2010), el primer episodio de la temporada 13 de la serie animada South Park.

Varios
 un anillo vaginal o anillo anticonceptivo, método anticonceptivo hormonal femenino;
 un anillo vibrador, un juguete sexual que se utiliza durante el coito
 un anillo, un tipo de arma arrojadiza;
 un anillo de velocidad, accesorio metálico usado en fotografía;
 El Anillo, como se conoce al Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural, ubicado en Extremadura (España);
 el anillo, diacrítico del alfabeto latino empleado en diversas lenguas
 los anillos olímpicos, principal símbolo de los juegos olímpicos;
un anillo, parte de una columna

Referencias

Enlaces externos